Goodwin může být:

osoby
 Aaron Goodwin (* 1976) – americký paranormální vyšetřovatel a kameraman
 Archie Goodwin (1937–1998) – americký komiksový tvůrce
 Archie Lee Goodwin (* 1994) – americký profesionální basketbalista
 Francis Goodwin (1784–1835) – anglický architekt
 Ginnifer Goodwin (* 1978) – americká herečka
 Hannibal Goodwin (1822–1900) – americký duchovní, vynálezce a fotograf
 Henry B. Goodwin (1878–1931) – švédský fotograf a expert na severské jazyky
 Jim Goodwin – americký hudebník
 Laurel Goodwinová (1942–2022) – americká herečka
 Sidney Leslie Goodwin (1910–1912) – batole, které zahynulo během potopení Titanicu
 Xenia Goodwin (* 1994) – australská herečka a tanečnice
 Goodwin Rosen (1912–1994) – kanadský basketbalista

lidská sídla
 Goodwin (Jižní Dakota) – město ve státě Jižní Dakota v USA
 Goodwin Island – ostrov v teritoriu Nunavut v Kanadě
 Lake Goodwin – obec ve státě Washington v USA

fiktivní postavy
 Archie Goodwin – fiktivní postava z povídek Rexe Stouta, spolupracovník Nero Wolfa
 Rex Goodwin – postava ze seriálu Yu-Gi-Oh! 5D's (viz též Yu-Gi-Oh!)
 Goodwin – postava ze seriálu Ztraceni

jiné významy
 Goodwin & Company – tabákový výrobce
 Goodwin College
 Goodwin Field
 Goodwin Sands
 Goodwin Sports Centre – sportovní centrum v Sheffieldu v Amglii

Související články 
 Godwin